Лембит Раяла:
 Раяла, Лембит (род. 1970) — эстонский футболист.
 Раяла, Лембит Якобович (1914—1956) — советский эстонский актёр.